Попис становништва општине Грачац по насељеним местима, 1991.

Општина Грачац
 површина: 1.096 km²
 становништво: 10.434
 насеља: 33

Национални састав по насељима, 1991. 

Апсолутна етничка већина:

Види још 
 Грачац (Лика)

Извори 
 Попис становништва СФРЈ 1991. године

Грачац
Општина Грачац